Radić (en serbe : Радић) est un nom de famille serbo-croate notamment porté par :
 Gabrijel Radić (1982-), joueur de volley-ball serbe.
 Stipe Radić (2000-), joueur de football croate.
 Stjepan Radić (1871-1928), homme politique croate.

Notes et références 

Homonymie de patronyme serbe
Homonymie de patronyme croate